Dit is een overzichtspagina met de selecties van het Ivoriaans voetbalelftal die deelnamen aan de grote internationale voetbaltoernooien.

African Cup of Nations 1992
Resultaat: Winnaar
data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi

African Cup of Nations 1994
Resultaat: Derde plaats

African Cup of Nations 1996
Resultaat: Eerste ronde

African Cup of Nations 1998
Resultaat: Kwartfinale

African Cup of Nations 2000
Resultaat: Eerste ronde

African Cup of Nations 2002
Resultaat: Eerste ronde

African Cup of Nations 2006
Resultaat: Tweede plaats

WK-eindronde 2006

Resultaat: Eerste ronde

African Cup of Nations 2008
Resultaat: Vierde plaats

Olympische Spelen 2008

Resultaat: Kwartfinale

African Cup of Nations 2010
Resultaat: Kwartfinale

WK-eindronde 2010

Resultaat: Eerste ronde

African Cup of Nations 2012
Resultaat: Tweede plaats

African Cup of Nations 2013
Resultaat: Kwartfinale

WK-eindronde 2014

African Cup of Nations 2015
Resultaat: Kampioen

African Cup of Nations 2017
Resultaat: Eerste ronde

Selecties
Ivoorkust